Мюра́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Административный центр кантона Мюра. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15138.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Клермон-Феррана, в 40 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2045 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1300 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 911 были экономически активными, 389 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 911 активных работали 815 человек (438 мужчин и 377 женщин), безработных было 96 (35 мужчин и 61 женщина). Среди 389 неактивных 127 человек были учениками или студентами, 145 — пенсионерами, 117 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дом Юргон, бывший дом Родье (XV век). Памятник истории с 1927 года
 Здание консульства (XVI век). Памятник истории с 2007 года
 Бывшее здание суда (1771 год). Памятник истории с 1991 года
 Ферма Ла-Гранж (XVI век). Памятник истории с 1991 года
 Замок Антрош (XV век). Памятник истории с 2008 года
 Крытый рынок (1890 год). Памятник истории с 1991 года
 Коллегиальная церковь Нотр-Дам (1380 год). Памятник истории с 1991 года
 Замок Масбо (XV век). Памятник истории с 1980 года

Культура 
С 1986 года ежегодно проводится фестиваль музыки и танцев народов мира.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь